Tito Quinzio Cesernio Stazio Macedo – cavaliere romano
 Tito Quinzio Cesernio Stazio Macedo Quinziano – senatore romano
 Tito Quinzio Cesernio Stazio Staziano Memmio Macrino – senatore romano